En mathématiques, l'expression produit contracté peut désigner :

 le produit tensoriel contracté ;
 en particulier, le produit contracté de coordonnées.